Гран-при Канады 1970 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1970 года. Автогонки прошли 20 сентября 1970 года на трассе Мон-Тремблан.

Команда «Лотус» приняла решение не участвовать в Гран-при Канады в память о её гонщике Йохене Риндте, погибшем на предыдущем этапе в Италии. «Феррари» сократила число своих автомобилей до двух, оставив не у дел третьего гонщика Игнацио Джунти. Также отсутствовала команда «Беллази» и большинство частных команд. Джеки Стюарт впервые полностью провел этап на новой модели «Tyrrell 001», завоевал поул и лидировал в гонке до 31 круга, когда ему пришлось сойти из-за поломки ступицы колеса. Неудача шотландца открыла дорогу к победе Жаки Иксу.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-31 Джеки Стюарт. 32-90 Жаки Икс.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1970 году
Сентябрь 1970 года
События 20 сентября